What's Your Name (do inglês: "qual o seu nome") pode se referir a:
 "What's Your Name", uma canção de 1962, escrita por Claude Johnston e interpretada por Don and Juan
 "What's Your Name", uma canção de 1969, por The Music Explosion
 "What's Your Name", uma canção de 1974, por The Moments
 "What's Your Name", uma canção de 1977, por Lynyrd Skynyrd
 "What's Your Name", uma canção de 1981, por DeBarge
 "What's Your Name", uma canção de 1994, por Boston
 What's Your Name?, um álbum de 1997, por Adam Sandler
 "What's Your Name?", uma canção de 2003, por Morcheeba
 "What's Your Name?", uma canção de 2004, do álbum Beautiful Soul, por Jesse McCartney
 "What's Your Name?", uma canção de 2007, por Cosmo4
 What's Your Name, um álbum de compilação de 2007, por Lynyrd Skynyrd
 "What's Your Name", uma canção de 2008, por Usher
 "What's Your Name?", uma canção de 2013, por 4Minute

Desambiguação